Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу 1912 стал ХII-м первенством города, проведённым Санкт-Петербургской футбол-лигой.

Победителем и обладателем кубка Аспдена впервые стал клуб «Унитас».

Организация и проведение турнира 
В этом сезоне в чемпионате участвовали 15 клубов, разделённых на классы «А» и «Б». 

В каждом из классов первенства разыгрывались для трёх команд; начиная с данного сезона, был утверждён кубок С.Н.Чирцова для IV команд (общее соревнование для обоих классов). Всего на семи соревновательных уровнях участвовали 15 клубов, 44 команды и 754 футболиста.

На высшем уровне — соревновании первых (главных) команд класса «А» — участвовали восемь клубов, которые по «круговой системе» в два круга (на своем и на чужом полях) определяли обладателя кубка Аспдена

 «Меркур»
 «Невский»
 «Спорт»
 «Унитас»
 «Нарва»
 «Коломяги»
 «Нева»
 «Триумф»

Ход турнира 
Стартовавший 6 августа двухкруговой турнир собрал рекордное число участников. Поскольку матчи проводились практически исключительно по выходным дням, это создало серьёзнейшие трудности в выполнении запланированного календаря соревнований. Другим фактором, усложняющим проведение турнира, стало значительно увеличившееся число междугородних и международных матчей в этом сезоне. В результате турнир затянулся почти до середины ноября (по старому стилю это соответствовало началу календарной зимы) и последние матчи проводились в труднейших условиях — в мороз на заснеженных полях при недостаточной продолжительности светового дня (иногда практически в сумерках). Ведущим игрокам пришлось сыграть в итоге за несколько месяцев до 30 матчей, что для игроков-любителей в те времена было достаточно проблематично с учётом занятости в основной сфере деятельности. В результате зачастую команды были не в состоянии собрать в каждом матче оптимальный (а порой и просто полный) состав; особенно трудно пришлось британским клубам и «Меркуру». Победители же турнира — «Унитас», «Спорт» и «Нарва» — помимо хорошего подбора игроков сумели обеспечить и стабильность состава.

Турнирная таблица

Матчи

Матч с чемпионом Москвы 
Весной 1913 года в Москве чемпион Петербургской футбол-лиги 1912 года «Унитас»  встретился с чемпионом Московской футбольной лиги 1912 года командой КС «Орехово» и одержал победу 4:2.

Низшие уровни

Класс «Б» 
Победитель — «Петровский».

2-3.«Павловск» & «Кречет» 4.«Националы» 5.«Русско-Азиатский банк» 6.«Никольский» 7.«Кениг»

Класс «А» (II команды) 
Победитель — «Меркур»—II

2.«Нарва»—II   3.«Унитас»—II   4.«Спорт»—II  5.«Коломяги»—II 6.«Невский»—II 7.«Триумф»—II

Класс «Б» (II команды) 
Победитель — «Петровский»—II

2.«Павловск»—II   3.«Русско-Азиатский банк»—II   4.«Кречет»—II  5.«Националы»—II  6.«Никольский»—II

Класс «А» (III команды) 
Победитель — «Меркур»—III

2.«Спорт»—III   3.«Нарва»—III   4.«Унитас»—III  5.«Коломяги»—III  6.«Триумф»—III

Класс «Б» (III команды) 
Победитель — ««Кречет»»—III

2.«Петровский»—III   3.«Павловск»—III   4.«Националы»—III  5.«Русско-Азиатский банк»—III

Классы «А» и «Б» (IV команды) 
Победитель — «Нарва»—IV

2.«Петровский»—IV   3.«Унитас»—IV   4.«Меркур»—IV  5.«Триумф»—IV

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1912 год в Санкт-Петербурге